Cambridge (anglicky „most přes řeku Cam“) může znamenat:

Místní jména:
 Cambridge, historické město v Anglii, kde je také
 University of Cambridge a
 Cambridge University Press (nakladatelství)

 Cambridge (Massachusetts), součást bostonské aglomerace v USA, kde sídlí Harvard University a MIT
 Cambridge (Ohio), město v USA
 Cambridge (Ontario), město v Kanadě
 a mnoho dalších měst, hlavně v USA a v Kanadě

Jiné:
 Cambridge Z88, osobní počítač C. Sinclaira
 Cambridgeská deklarace evangelikálního hnutí (1996)
 Airspeed Cambridge, britský prototyp cvičného letounu z roku 1941

Externí odkazy